het Latijnse woord voor "mantel"
 pallium (liturgie): een onderdeel van de liturgische kledij
 pallium (weekdier): een deel van het lichaam van een weekdier
 pallium (neuroanatomie): een ontwikkelingsfase van de hersenen van gewervelden